Адольф Франк: Франк, Адольф (; 1810—1893) — французский философ.
 Франк, Адольф (; 1834—1916) — немецкий химик.
 Франк, Адольф Леонтьевич — стекольный промышленник в Российской империи в конце XIX и начале XX века, один из совладельцев Торгового дома «М. Франкъ и К°» и Северного стекольно-промышленного общества.